Гърло може да се отнася за:

 Гърло, анатомичен орган;
 Гърло, роман от американския писател Питър Строб;
 Гърло, село в област Перник, България;

Вижте също 
 Дяволското гърло, пропастна пещера в Западните Родопи, България;
 Сухо гърло, село в община Демир Хисар, Северна Македония;
 „Гърло на бутилка“, ефект в популационната генетика свързан с еволюцията на видовете.